Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 724 dans le monde.

 Route régionale 724 en Finlande
 Route nationale 724 en France